serviesgoed; zie
Kopje
Schotel (servies)
een figuur van touw of elastiek; zie Heksenspel